Уилям Гибсън e англосаксонско име, може да се отнася до:

 Уилям Гибсън - американско-канадски киберпънк автор
 Уилям Гибсън (драматург) (1914-2008), американски драматург
 Уилям Гибсън (историк) (р. 1959), британски историк, университетски преподавател, писател и професор

 Политици
 Уилям Гибсън (канадски сенатор) (1849–1914) – член на канадския парламент и сенатор
 Уилям Гибсън (канадски политик) 1815–1890) – член на канадския парламент